Хачатурян Арам Ілліч — композитор, диригент, педагог, музично-суспільний діяч, народний артист СРСР
 Хачатурян Дмитро Михайлович (* 1991) — старший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Хачатурян Карен Суренович — російський композитор
 Хачатурян Хачатур Володимирович — ректор Київського міжнародного університету, голова політичної партії «Совість України»

Див. також 
 4802 Хачатурян — астероїд, названий на честь Арама Хачатуряна.

Персоналії за алфавітом
Вірменські прізвища